La Fábrica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Fábrica, Veracruz, 
 La Fábrica, Puebla, 
 La Fábrica, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar